Toto je seznam obcí v departementu Orne ve Francii, jichž je celkem 505:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Orne